Вомпельск () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Рыпинский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 4193 человека (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Боброво
 Гмина Бродница
 Гмина Бжузе
 Гмина Голюб-Добжинь
 Гмина Осек
 Гмина Радомин
 Гмина Рыпин

Ссылки 

Гмины Куявско-Поморского воеводства